Густа́в Карл Ю́стус Цапф (также Цанф; ) — российский художник-портретист, акварелист и миниатюрист. немецкого происхождения середины XIX века.

В 1838 году Императорская Академия художеств присвоила Цапфу звание свободного художника «по живописи портретной, акварельной, миниатюрной». В 1845 году он был признан «назначенным» в академики.

Ссылки 
 

Акварелисты Российской империи
Художники-портретисты России
Художники-миниатюристы
Художники России XIX века